Мэр Бишкека — высшее должностное лицо Бишкека.

Список мэров Бишкека

См. также 
 Список полпредов правительства Киргизии в областях

Списки глав городов
Бишкек